Diepoldsburg ist der Name folgender Burgen:

 Ruine Diepoldsburg, Doppelburg bei Lenningen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Diepoldsburg, ehemalige Burg in Mönsheim, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Diepoldsburg, anderer Name der Ruine Schrotzburg, Burgruine bei Öhningen-Schienen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg